Schwarzacher Tor ist der Name folgender ehemaliger Befestigungsanlagen:

 Schwarzacher Tor (Großlangheim), ehemaliger Torbau in Großlangheim, Bayern
 Schwarzacher Tor (Sommerach), Torbau in Sommerach, Bayern